Жеребьи — многозначный термин

 Жеребьи — рубленые куски свинца

Топоним 
 Жеребьи —  деревня в Островской волости Островского района Псковской области
 Жеребьи —  деревня в Горайской волости Островского района Псковской области

См. также 
 Жеребей — часть, земельная до́ля на Руси